Harby – villaggio ed ex parrocchia civile inglese del Leicestershire
 Harby – villaggio e parrocchia civile inglese del Nottinghamshire

 Hårby – località della Danimarca Meridionale